Brisbane jest trzecim co do wielkości miastem w Australii. Obecnie w mieście istnieją 3 wieżowce o wysokości całkowitej powyżej 250 metrów, 7 wieżowców o wysokości całkowitej powyżej 200 metrów, 19 wieżowców o wysokości całkowitej powyżej 150 metrów i łącznie ponad 60 budynków o wysokości całkowitej powyżej 100 metrów.

Planowane lub budowane wieżowce 
Wieżowce powyżej 100 metrów całkowitej wysokości, które są w trakcie budowy:

Zobacz też 

 Lista najwyższych budynków w Australii
 Lista najwyższych budynków na świecie

Przypisy 

Architektura w Brisbane
Brisbane
Wieżowce w Australii